San Blas (distrito) — distrito de Madrid, Espanha
San Blas (La Rioja) — município da província de La Rioja, Argentina
San Blas (Nayarit) — município do estado de Nayarit, México
Arquipélago de San Blas — conjunto de ilhas do leste do Canal do Panamá
Cordilheira de San Blas — sistema montanhoso do noroeste do Panamá
Estação San Blas — estação da Linha 7 do Metro de Madrid, Espanha

Ver também 

Desambiguações de topônimos